Geniere (destroyer)a été porté par au moins deux navires de la marine italienne et peut faire référence à :
 Geniere, un destroyer de classe Soldati lancé en 1938 et détruit en 1943.
 Geniere, , un destroyer de classe Fletcher lancé en 1942 sous le nom de  et transféré à l'Italie (D 555) en 1970. Il a été mis au rebut en 1975.